Пробе́л — интервал между буквами, обозначающий границы слов во многих системах письменности. Пробел не относится к знакам препинания. 

ГОСТ определяет пробел следующим образом: «литера, воспроизводимая отсутствием начертания».

Пробел — сравнительно позднее изобретение. В финикийском и первоначальных вариантах древнееврейского и арамейского письма пробел не использовался. В греческом письме он используется более тысячи лет. В латыни пробел иногда встречался в древности, потом исчезал и вернулся тоже около тысячи лет назад. В древнейших славянских памятниках пробел также отсутствует (как в глаголице, так и в кириллице); регулярно и в нынешнем смысле используется в кириллице только с XVII века. В арабском письме практически не использовался до XX века. В современном китайском и японском языках пробел также может не использоваться.

Для указания словораздела в письменностях, не имеющих или редко использующих пробелы, применялись и применяются различные приемы, например:
 особые формы букв для начала и (или) конца слова;
 использование диакритических знаков, ставящихся при первой и (или) последней букве слов, либо добавление к началу (концу) слова особых непроизносимых букв;
 разделение слов вместо пробелов другими знаками (чаще всего точкой или двоеточием, иногда вертикальной чертой и т. п.);
 слитное начертание знаков, входящих в одно слово, либо обозначение принадлежности знаков к слову графически (например, чертой).

В старинных письменностях пробелами (или иным способом разделения) могли отделяться не отдельные слова, а более крупные единицы текста (словосочетания) или более мелкие (слоги). Во вьетнамской письменности пробел разделяет слоги и сейчас.

Слитное и раздельное написание сочетаний полных слов со служебными элементами (предлогами, частицами и т. п.) представляет собой одну из самых сложных для учащихся и нестабильную часть орфографии многих языков, в том числе и русского.

Обычный пробел

Правила постановки пробела рядом со знаками препинания в русском языке 
В русскоязычном наборе пробел ставится:
 после запятой, точки (в том числе и обозначающей сокращения и инициалы), точки с запятой, двоеточия, вопросительного и восклицательного знака, многоточия (кроме многоточий, начинающих предложение);
 перед многоточием, стоящим в начале предложения (если этим предложением не начинается абзац);
 с внешней стороны скобок и кавычек;
 с обеих сторон тире, за исключением тире между цифровыми обозначениями неотрицательных целых чисел (по типографским правилам, вокруг тире ставятся не обычные пробелы, а укороченные (двухпунктовые), но из-за ограничений стандартных раскладок клавиатуры, на которых нет укороченных пробелов, часто ставят полные пробелы: неразрывный слева и обычный справа).

Однако пробел не ставится:
 перед запятой, точкой, точкой с запятой, двоеточием, вопросительным и восклицательным знаками, многоточием (кроме многоточия, стоящего в начале предложения);
 после многоточия, стоящего в начале предложения;
 с внутренней стороны скобок и кавычек;
 с обеих сторон дефиса (за исключением односторонних дефисов, то есть случаев вроде «одно-и двухэтажный») и апострофа.

В случае одновременной применимости обоих вышеприведённых правил (например, если точка стоит перед закрывающей скобкой, или перед запятой) пробел не ставится.

В некоторых руководствах по типографскому набору также указывается, что пробел не ставится, если тире следует за точкой или запятой, но при работе с большинством современных шрифтов этот совет скорее вреден.

В случае, когда двоеточие используется в качестве знака деления, оно отбивается с обеих сторон полукегельными шпациями.

Применение в типографике других стран 
В американской типографике (в отличие от британской и австралийской) пробел не ставится до и после длинного тире (как во фразе «», где длинные тире выделяют вставную конструкцию).

Во французской типографике после открывающей кавычки и перед закрывающей ставится  (пример: )

Пробел между предложениями 
) — горизонтальное расстояние между соседними предложениями в печатном тексте. В разные периоды со времени изобретения наборного шрифта использовались пробелы различной длины по отношению к пробелам между словами — обычный, полуторный, двойной. Длина пробела между предложениями также могла меняться в заданном интервале для возможности выравнивания текста по ширине страницы или для избежания появления коридоров.

Появление печатных машинок в конце XIX века привело к появлению двух чётко обособленных стилей разделения предложений — английского, при котором между предложениями используется двойной пробел, и французского, предполагающего использование одинарного. К середине XX века французский стиль стал преобладать и превратился в стандарт де факто после появления компьютеров.

Неразрывный пробел 

Неразрывный пробел — символ, отображающийся внутри строки подобно обычному пробелу, но не позволяющий программам отображения и печати разорвать в этом месте строку. Используется для автоматизации вёрстки, правила которой предписывают избегать разрыва строк в известных случаях (большей частью для удобочитаемости), например, между инициалами и фамилией. Во многих программах неразрывный пробел отличается от обычного также тем, что не изменяет размер при разгоне строки по ширине. В Юникоде имеет шестнадцатеричный код U+00A0.

Другие пробелы в Юникоде

Пробел при типографском наборе 

При типографском наборе пробелы между словами не имели фиксированной ширины. Для книжных изданий традиционно применяются приведённые ниже правила.

Без шпаций набираются такие комбинации:
 знак препинания и предшествующий текст;
 многоточие в начале предложения и последующий текст;
 тире после точки или запятой;
 тире между границами промежутка, включая границы, описываемые словами (например, « лет», « дней» или «поезд »);
 тире между фамилиями авторов результата (например, «метод »);
 точка или запятая перед знаком сноски;
 кавычки или скобки и заключенный в них текст;
 кавычки или скобки и знаки препинания;
 двойные знаки номера и параграфа;
 число перед знаком градуса, минуты, секунды или терции;
 дефис и смежные элементы;
 буквенно-цифровые обозначения.

С 2-пунктовыми шпациями набираются такие комбинации:
 тире и смежные элементы (кроме случаев, указанных выше);
 слово перед знаком сноски;
 классы цифр в многозначных числах.

С 3-пунктовыми шпациями набираются такие комбинации:
 числа после знака номера или параграфа, если они разделены запятыми;
 части сокращения с точкой («и т.д.»).

С полукегельными шпациями такие комбинации:
 знак номера или параграфа перед числом;
 числа после знака номера или параграфа, если они не разделены запятыми;
 число и относящееся к нему слово;
 части сокращения без точки («ит. д.»);
 инициалы и фамилия.

Запрещается перенос таких комбинаций:
 диапазон (числа, соединённые тире);
 сокращения, подобные «и т. д.»;
 фамилия и инициалы;
 число и относящееся к нему слово;
 знак номера или параграфа и число;
 обозначение пункта списка и последующий текст.

Ранее пробел не ставился после числа перед знаком процента или промилле, а также перед знаком градуса Цельсия: (0° C). С 2002 года в Российской Федерации ГОСТ 8.417—2002, а затем Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» предписывают ставить пробел между числовым значением и обозначением единицы величины, за исключением обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится (например, величина плоского угла 30°; обозначение градуса Цельсия — °C, поэтому правильный вариант t = 20 °C).

В связи с ограниченностью возможностей компьютерных программ и стандартной клавиатуры и различиями в традициях типографского набора разных стран в компьютерном наборе de facto используются упрощённые правила. При этом для предотвращения переноса текста зачастую используется неразрывный пробел.

В текстах, предназначенных для набора с бумаги и требующих особой точности при наборе (например, в текстах компьютерных программ), место пробела иногда обозначается знаком ␢ (от , U+2422 ) или ␣ (U+2423 ).

См. также 
 Trim — часто используемое в программировании название для функции, удаляющей пробелы в начале и/или конце строк
 Десятичный разделитель
 Управляющие символы

Примечания

Литература 
 
 Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века. —  : Книга, 1987. (Книга о латинской палеографии.)
 Фридрих И. История письма. —  : Наука, 1979.
  (Существуют как минимум два современных репринта.)

Ссылки 

 Ростислав Чебыкин. Неразрывные участки текста.
 Всё (или почти всё) о пробеле.

Текстовые процессоры
Пробельные символы